ООО «Римбунан Хиджау» — малайская группа компаний, объединяющих ООО «Римбунан Хиджау Интернешнл», ООО «Римбунан Хиджау ДВ», ЗАО «Форист Старма» и ООО «Римбунан Хиджау МДФ» в единый малайзийский холдинг Rimbunan Hijau Group (RH Group). Мощность предприятия — 1 миллионов кубометров, что составляет 14 процентов от заготавливаемого объема древесины Хабаровского края. Самая крупная компания в лесозаготовительном секторе Дальнего Востока. Штаб-квартира находится в Сибу.

Филиалы расположены в Ванино, Комсомольске-на-Амуре, пос. Солнечном и пос. Хор Хабаровского края. Также есть офисы в Южно-Сахалинске, и Холмске Сахалинской области.

Производимая лесопродукция реализуется на экспорт в Японию, Китай, Южную Корею железнодорожным и морским транспортом через погранпереход «Гродеково» и морские порты Находки, Владивостока, из портпункта Сизиман.

Заводы по производству пиломатериалов построены ООО «Римбунан Хиджау Интернешнл» в поселке Сукпай и ООО «Римбунан Хиджау ДВ» в поселке Горин Хабаровского края.

Объём инвестиций в завод по производству древесно-волокнистых плит (МДФ) в посёлке Хор, открытый в 2011 году составил 3,3 млрд руб. Завод строился с 2007 года. Его мощность составляет 300 тыс. кубометров древесины в год.

История 
Предприятия холдинга осуществляют деятельность с 1997 года. В 2009 в связи с вводом пошлин на экспорт круглого леса, компания провела сокращение персонала. Добывающее предприятие компании «Римбунан Хиджау интернешнл» не работало практически год в связи с низкой конъюнктурой рынка и высокой себестоимостью производства. И только в августе 2010 года «запустилось» вновь.

Ссылки 
Фотоотчёт — Строительство завода Римбунан Хиджау МДФ

Примечания 

Лесная промышленность
Дальний Восток России